Blackhawk Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Blackhawk Island (Illinois)
 Blackhawk Island (Iowa)
 Blackhawk Island (Ohio)
 Blackhawk Island (Wisconsin)